Kalász ist der Familienname folgender Personen:

 Márton Kalász (1934–2021), ungarischer Schriftsteller
 Orsolya Kalász (* 1964), ungarisch-deutsche Schriftstellerin
 Claudia Kalász (* 1953), deutsche Germanistin, Literaturkritikerin und Übersetzerin in Barcelona